Ла-Маддале́на (, , местн. A Madalena) — коммуна в Италии, на архипелаге Ла-Маддалена в провинции Сассари региона Сардиния.

Население составляет 11 478 человек, плотность населения — 232,48 чел./км². Занимает площадь 49,37 км². Почтовый индекс — 7024. Телефонный код — 0789.

Покровительницей населённого пункта считается Мария Магдалина. Праздник ежегодно отмечается 22 июля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 История архипелага Ла Маддалена